Алме́йда () — португальська власна назва. Походить з арабської (, al-Ma'ida, «стіл, трапеза»). Іспанською і старопортугальською — Альме́йда ().

Особи 
Алмейда — португальське прізвище.

 Алмейди — португальський шляхетний рід
 Фрасішку де Алмейда — перший віце-король Португальської Індії
 Лоуренсу де Алмейда — португальський мореплавець, першовідкривач о. Цейлон (Шрі-Ланка)
 Лопу де Алмейда — абрантеський граф (1476—1486).

Інші 
 Андре Алмейда — португальський футболіст.
 Антоніу Жозе де Алмейда — 6-й президент Португалії.
 Вашку де Алмейда і Кошта — прем'єр-міністром Португалії (1976).
 Жозе Феррас де Алмейда Жуніор — бразильський художник.
 Алмейда Гарретт — португальський письменник.
 Леандро Алмейда — бразильський футболіст.
 Угу Алмейда — португальський футболіст.
 Франсішку де Алмейда португальський мореплавець.

Топоніми

Алмейда
 Алмейдівський замок

Джерела 
 Almeida 

Португальські прізвища